Gammelekklokrypare (Garypidae) är en familj av spindeldjur. Enligt Catalogue of Life ingår gammelekklokrypare i överfamiljen Garypoidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Garypidae 77 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare